Гребенщико́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Гребенщикова, Алиса Борисовна (род. 1978) — российская актриса, телеведущая.
 Гребенщикова, Вера Ильинична (1908—1985) — учёный-радиохимик.
 Гребенщикова, Лариса Ивановна (род. 1951) — советская и российская актриса.
 Гребенщикова, Нина Владиславовна (род. 1992) — российская футболистка.